

Carriera

Club 
Nel febbraio 2018 passa, con la formula del prestito con diritto di riscatto, all' militante in 2. HNL. Con la squadra riserve dei Bili scende in campo in una sola occasione, il 15 aprile 2018 subentra al posto di Hrvoje Relota nel match di campionato terminato 1-3 contro il .

Palmarès

club

Competizioni nazionali 
 
Vllaznia: 2020-2021

Note

Collegamenti esterni